Quattro navi della United States Navy sono state battezzate USS Pennsylvania, in onore del 2º Stato dell'Unione. Altre tre navi della US Navy sono state battezzate USS Keystone State, uno dei soprannomi della Pennsylvania.

USS Pennsylvania (1837) – vascello di linea con 120 cannoni, varato nel 1837
USS Pennsylvania (ACR-4) – incrociatore corazzato, unità capo classe della classe omonima, varato nel 1903; ribattezzato USS Pittsburgh il 27 agosto 1912
USS Pennsylvania (BB-38) – nave da battaglia, unità capo classe della classe omonima, varata nel 1915
USS Pennsylvania (SSBN-735) – sottomarino nucleare lanciamissili classe Ohio varato nel 1988